Radi ist:
 die in Bayern und Österreich übliche Bezeichnung für den Bier-Rettich
 der Name der Abbasidenkalifen ar-Radi
 der Spitzname des Fußballtorwarts Petar Radenković
 Umgangssprachlich für Radeberger Haken

Radi oder Rādī steht für:

Personen:
 Ar-Rādī (909–940), Kalif der Abbasiden
 Alberto Radi (1919–1989), italienischer Ruderer
 Ali Abdel Radi (* 1939), ägyptischer Ruderer
 Asch-Scharīf ar-Radī († 1016), schiitischer Theologe und Dichter
 Maharan Radi (* 1982), israelischer Fußballspieler
 Selma Al-Radi (1939–2010), irakische Archäologin und Anthropologin

Orte:
 Radi (früher Radi di Creta), Ortsteil von Monteroni d’Arbia, Provinz Siena, Toskana, Italien
 Radi (früher Radi di Montagna), ehemalige Burg mit Ort in der heutigen Gemeinde Sovicille, Provinz Siena, Toskana, Italien

Siehe auch:
 Rady